Lluís Millet ist der Name folgender Personen:

* Lluís Millet i Farga (1911–1976), katalanischer Cellist
 Lluís Millet i Pagès (1867–1941), katalanischer Komponist